Арефино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области в месте впадения реки Комья в Лухту.

Входит в состав Комьянского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Комьянский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 24,5 км, до центра муниципального образования Хорошево — 8,9 км. Ближайшие населённые пункты — Семенково, Андрейково, Большое Костино, Аграфенка.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района